Fulford kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Fulford, North Yorkshire, ort, City of York, England, 
 Fulford, Staffordshire, ort, England, 
 Fulford, Somerset, ort